Erk steht für:

 Erk (Ungarn), Ort im Kreis Heves, Ungarn

Erk ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Erk (* 1980), deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Edmund Frederick Erk (1872–1953), US-amerikanischer Politiker
 Emil Erk (1871–1941), deutscher Maler
 Fritz Erk (1857–1919), deutscher Meteorologe 
 Ludwig Erk (1807–1883), deutscher Volksliedforscher und Volksliedsammler
 Marius Erk (* 1996), deutscher Eishockeyspieler
 Sigmund Erk (1895–1939), deutscher technischer Physiker 
 Wilhelm Erk (1840–1912), Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen

ERK steht für:

 Expertenrat für Klimafragen, Beratungsgremium der Bundesregierung
 Extracellular-signal Regulated Kinases, Enzymfamilie
 Kreis Heinsberg, Kfz-Kennzeichen (für Kreis Erkelenz)

Siehe auch:

 Erck
 Erke

Abkürzung